Gesetzlos steht für:

 Gesetzlos – Die Geschichte des Ned Kelly (2003), australisch-britisch-französische Filmbiografie
 Gesetzlos (1950), US-amerikanischer Film noir
 Gesetzlos (Roman) (dt. 2013), Roman von René Belletto

Siehe auch:
 Gesetzlosigkeit, Dysnomia
 Gesetzloser, Outlaw